Görnandt ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Görnandt (* 1952), deutscher Maler, Grafiker, Sänger und Autor (siehe auch Circus Lila)  
 Werner Görnandt (1893–1969), deutscher evangelischer Theologe